Roxas puede referirse a:

Políticos filipinos 
 Manuel Roxas (1892-1948), primer presidente de la República de Filipinas;

Localidades filipinas 
 Roxas (Cápiz), capital de la provincia de Cápiz;
 Roxas de Isabela, municipio de la provincia de Isabela;
 Roxas de Mindoro, municipio de la provincia de Mindoro Oriental;
 Roxas (Palawan), municipio de la provincia de Palawan;
 Pres. Manuel A. Roxas, municipio de Zamboanga del Norte;
 President Roxas (Cápiz), municipio de la provincia de Cápiz;
 President Roxas (Cotabato), municipio de la provincia de Cotabato;

Otros 
 Organización XIII#XIII. Roxas, un personaje ficticio del videojuego Kingdom Hearts integrante de la Organización XIII.